Putifigari é uma comuna italiana da região da Sardenha, província de Sassari, com cerca de 700 habitantes. Estende-se por uma área de 53 km², tendo uma densidade populacional de 13 hab/km². Faz fronteira com Alghero, Ittiri, Uri, Villanova Monteleone.

Demografia

Comunas de Sassari (província)